Национален отбор по футбол на Гърция е отборът, които представлява гръцката държава във всички международни турнири на УЕФА И ФИФА

История 
Първото участие на Гърция в голямо състезание е през 1980, но те не записват победа. Това става едва на първия им мач на Евро 2004 с победа с 2 – 1 над домакина Португалия. Гърците успяха да спечелят турнира, като победиха шампиона Франция в четвъртфиналите и фаворитизираните чехи в полуфинала преди да се изправят срещу Португалия за втори път. Гърците побеждават с 1 – 0 на финала с което вземат титлата на Европейски шампион. Според букмейкърите шансът това да стане е бил между 80 – 1 и 150 – 1 за Гърция преди турнира.

Гърците имат само едно участие на Световно първенство, през 1994. Те приключиха катастрофално това участие, след като записаха загуби и в трите си мача, без да отбележат гол.

След спечелването на Евро 2004, Гърция беше фаворит за класиране на Световно първенство по футбол 2006. Въпреки това в тежката кампания срещу Турция, Украйна, и Дания, Гърция не успя да се класира за първенството.

Гръцкия наицонален отбор участва на Световно първенство по футбол 2010 в група B, но не успява да премине във фазата на директните елиминации след като губи от отборите на Аржентина и Южна Корея, и победаждава Нигерия.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 През 1934 се отказва по време на квалификациите

Европейски първенства 

 През 1964 се отказва по време на квалификациите

Почетни листи 
 До 1 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Настоящ състав 
Актуален състав на  Гърция за приятелската среща срещу  Саудитска Арабия на 15 май 2018 г.

Мениджъри 
 До 1 май 2016 г.

България – Гърция

Външни препратки 
 Hellenic Football Federation
 Визитна картичка за Световното първенство 2010 г., topsport.ibox.bg, 23.06.10 г.

Гърция
Носители на награда „Лауреус“